Фунтик — зменшувальна форма від «фунт».
 Фунтик — розмовне позначення паперового мішечка у формі лійки.
 Фунтик — порося, головний герой мультфільму «Пригоди поросяти Фунтика».
 Фунтик — персонаж книжки М. М. Носова «Незнайко в Сонячному місті».

Див. також 
 Фунтиков

Примітки